Арсе́ний Тодира́ш (, род. 22 июля 1983, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — певец, автор песен и продюсер. Бывший солист группы O-Zone, сейчас выступающий сольно под именем Arsenium. С начала 2017 года выступает в дуэте «Arsenium & Mianna».

Биография 
Родился 22 июля 1983 года в Кишинёве. Мать — Клаудиа Тодираш — врач, отец — Иван Тодираш — инженер. Есть младшая сестра Алина.

В 15 лет Арсений начал писать музыку. Первое выступление в качестве солиста состоялось в школе. В 16 лет начал петь в молдавской фолк-группе «Stejareii», где также играл на контрабасе на протяжении 2-х лет. В 2001 году окончил кишинёвский лицей имени Иона Крянгэ и поступил в Кишиневскую консерваторию, где изучал пение и игру на фортепиано.

Участие в O-Zone 
Когда Тодирашу было 18 лет, Лариса Шульга, у которой он обучался вокальному мастерству, представила его Дану Балану, который в то время набирал участников для своей новой группы. Поначалу читал рэп. Новая группа стала очень популярной в Молдове, а после завоевания румынского музыкального рынка, получила мировую известность. Сингл «Dragostea Din Tei» занимал первое место в хит-парадах более чем 30 стран. После выпуска трех альбомов «Dar, Unde Ești...», «Number 1» и «DiscO-Zone» в 2005 году группа распалась.

Сольная карьера 
Сольный проект Тодираша получил название «Arsenium». Летом 2005 года компанией Time Records был выпущен сингл «Love me… Love me», куда вошла оригинальная версия песни, несколько ремиксов, а также видеоклип. Текст и музыка были написаны Тодирашем. В 2006 Arsenium представил альбом под названием «The 33rd Element». Arsenium вместе с Натальей Гордиенко и группой Connect-R в 2006 году на Евровидении 2006 в Афинах (Греция) представлял Молдавию с песней «Loca». Песня заняла 20-е место из 24, набрав 22 балла. Тодирашу участвовал с Алёной Мунтяну в танцевальном шоу «Dansez pentru tine», заняв 2-е место.

В 2008 году при поддержке Sony BMG/Columbia Deutschland был выпущен сингл «Rumadai», получивший популярность в Германии и других странах Европы. Видеоклип, снятый на песню «Rumadai», стал вирусным и произвел фурор в интернете. В феврале 2014 года Arsenium стал лауреатом музыкального конкурса Латинской Америки «Vina del Mar», победив в номинации «Лучший исполнитель».

Весной 2014 года совместно с Сати Казановой записал песню «До рассвета». Вместе с Казановой был номинирован на «Золотой граммофон» в 2014 и 2015 годах (получил премию в 2015 году), Реальную премию MUSICBOX 2014 года и премию «Звуковая дорожка» 2014 года (получил награду). Летом 2015 года выпустил сингл «Bella Bella».

В 2017 году выступил в финале российского музыкального шоу «Ты супер!» с Анной Ерхан, исполнив хит группы O-Zone «Dragostea din tei».

Дискография

Альбомы

Синглы

Видеоклипы

Дуэт «Arsenium & Mianna»

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Официальный сайт Arseniumа

Артисты, известные под псевдонимами
Участники «Евровидения-2006»
Представители Молдавии на «Евровидении»